

Rue au Bois 
 La rue au Bois, une rue bruxelloise des communes de Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert.
 La rue au Bois à Bruxelles (Ganshoren).
 La rue au Bois à Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre).

Grande rue au Bois
 Grande rue au Bois à Bruxelles (Schaerbeek).

Bois